Storsjøen ist der Name zweier Seen in Norwegen:

 Storsjøen (Rendalen) in Rendalen
 Storsjøen (Nord-Odal) in Nord-Odal